Арајан има више значења:

 Арајан, Ел Наранхо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Арајан (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику